«Manuel Enríquez» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Enríquez - puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Enríquez (18??-19??), militar mexicano.
 Manuel Enríquez Salazar (1926-1994), violinista, compositor y pedagogo mexicano.
 Manuel Enríquez Rosero (1958-), abogado y político colombiano.
 Manuel Enríquez Villarino (18??-1902), abogado español (:w:gl).